Il doppio del torneo di tennis Trabzon Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Julija Bejhel'zymer e Maryna Zanevs'ka che hanno battuto in finale Alona Fomina e Christina Shakovets 6–3, 6–1.

Teste di serie 

  Stéphanie Foretz Gacon /  Emily Webley-Smith (semifinali)
  Naomi Broady /  Kristýna Plíšková (quarti di finale)

  Julija Bejhel'zymer /  Maryna Zanevs'ka (Campionesse)
  Samantha Murray /  Ana Vrljić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Trabzon Cup 2013